Иезуитов — фамилия. Известные носители:

 Иезуитов, Андрей Николаевич (род. 1931) — советский и российский литературовед, директор Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом) (1983—1987).
 Иезуитов, Николай Михайлович (1899—1941) — советский историк кино, кинокритик.
 Иезуитова, Раиса Владимировна (1935—2021) — советский и российский литературовед, заслуженный деятель науки РФ (2005).